Die Beute steht für:
 Die Beute (Zola) (Originaltitel: La curée), einen Roman aus dem Jahr 1871 von Émile Zola
 Die Beute (1925), deutscher Stummfilm
 Die Beute (1966), französisch-italienisches Filmdrama
 Die Beute (1988), deutscher Fernseh-Kriminalfilm 
 Die Beute (Zeitschrift) (Politik und Verbrechen), deutsche Zeitschrift (1994–2000)

Siehe auch:
 Beute